Јелица се може односити на:
Јелицу, планину у Србији
Јелица, облик женског имена Јела